Симон III:

  (II век) — сын Гамлиила II; еврейский танна 3-го поколения, глава синедриона в Ямнии.
 Симон III де Монфор (ум. 1181) — нормандский аристократ из дома Монфор-л’Амори, по прозвищу Лысый.

Примечания